Tantadruj je lahko:

 Tantadruj, novela slovenskega pisatelja Cirila Kosmača (1959)
 Tantadruj (film) - slovenski dramski film (1994), posnet po noveli
 Tantadruj (glasbena skupina) - slovenska folk skupina
 tantadruj (nagrada) - slovenska gledališka nagrada, ki jo podeljujejo primorska gledališča